Миха́ил Ива́нович Миха́йлов:
 Михайлов, Михаил Иванович (настоящее имя Моисей Иоакимович Зильберштейн; 1858—1929) — российский оперный певец.
 Михайлов, Михаил Иванович (род. 1953) — советский и российский эпидемиолог, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Михайлов, Михаил Иванович (род. 1987) — российский хоккеист.